Водный стадион:
 Водный стадион — бывший водный стадион «Динамо» в Москве.
 «Водный стадион» — станция Московского метрополитена, названная по располагавшемуся неподалёку водному стадиону «Динамо».
 Водный стадион — бывшая территориальная единица с особым статусом города Москвы.